Miniatura (iluminura) — decoração artística dos livros ou documentos manuscritos antigos
Thumbnail — termo inglês usado principalmente no contexto da informática que designa a miniatura de uma imagem
Miniaturismo — réplicas confeccionadas em escala reduzida de um objeto, imagem ou criatura real
Miniatura — no enxadrismo, um problema que não tem mais que sete peças de xadrez em sua posição inicial

Ver também 
Maquete
Diorama